Il singolare degli Internazionali d'Italia 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-1, 6-2, 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1993
ATP Tour 1993